Lovreća Sela je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Krapinske Toplice, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 239 stanovnika te 74 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji